Les ornithischiens ou Ornithischia (dit aussi Predentata) sont un des deux grands clades de dinosaures. Il a été proposé par le professeur Harry Govier Seeley (1839-1909) en 1887 et rapidement adopté.

Les différences entre les ornithischiens et les saurischiens, l'autre grand groupe de dinosaures, sont principalement constatées au niveau du bassin. Les ornithischiens, également appelés avipelviens, ont un « bassin d'oiseau », c'est-à-dire que leur pubis pointe vers l'arrière parallèlement à l'ischion. D'autres différences essentielles existent, notamment au niveau de la boîte crânienne et de la forme des os du cou. Un os prédentaire à l'avant de la mâchoire, permettant un déplacement des os dentaires de la mâchoire inférieure. Toutefois, les oiseaux actuels sont, selon la théorie la plus admise, des saurischiens (à bassin de lézard), et non des ornithischiens.

Étymologie 

Le nom scientifique Ornithischia est dérivé du grec , « relatif aux oiseaux », et de , « l'os du bassin où s'emboîte le fémur, les hanches ». Ce terme a été créé et publié par Harry Govier Seeley en 1887.

Classifications

Classification classique 
 a classé cette famille après Benton (2004),
 Ordre Ornithischia
 Famille Pisanosauridae
 Famille Fabrosauridae
 Sous-ordre Thyreophora - (dinosaure à armure)
 Famille Scelidosauridae
 Infra-ordre Stegosauria
 Infra-ordre Ankylosauria
 Sous-ordre Cerapoda
 Famille Heterodontosauridae
 Infra-ordre Ornithopoda
 Famille Hypsilophodontidae*
 Famille Hadrosauridae - (dinosaure à bec de canard)
 Infra-ordre Pachycephalosauria
 Infra-ordre Ceratopsia - (dinosaure cornu)

Tous les dinosaures se répartissent entre ornithischiens et saurischiens.
Les ornithischiens étaient tous herbivores. On les divise en trois groupes :
 les ornithopodes : bipèdes ou bipèdes-quadrupèdes, qui évoqueraient le plus l'apparence d'un oiseau. Exemple : les iguanodons.
 les thyréophores : quadrupèdes assez primitifs possédant des membres épais et des plaques osseuses ou des piquants sur le dos. Exemples : stégosaure, Euoplocephalus.
 les marginocéphales : possédaient une crête ou un bouclier osseux à l'arrière du crâne. Exemple : Triceratops.

Classification de Zheng 
Référence.

Classification actuelle 
Nous classons actuellement les Ornithischiens comme tel :

 → Ornithischia
    → Genasauria
       → Tyreophora
          → Eurypoda
             → Stegosauria
                  → Stegosauroidea
                       → Huayangosauridae
                       → Stegosauridae
           → Ankylosauromporpha
              → Ankylosauria
                  → Ankylosauroidea
                       → Nodosauridae
                       → Polacanthidae
                       → Ankylosauridae
                             → Shamosaurinae
                             → Ankylosaurinae
        → Neornithischia
             → Heterodontosauridae
                   → Heterodontosaurinae
           → Cerapoda
               → Marginocephalia
                     → Pachycephalosauria
                         → Pachycephalosauridae
                               → Pachycephalosaurinae
                                     → Pachycephalosaurini
                     → Ceratopsia
                          → Psittacosauridae
                          → Neoceratopsia
                                → Leptoceratopsidae
                                → Bagaceratopidae
                                → Protoceratopsidae
                                → Ceratopsoidea
                                      → Ceratopsidae
                                            → Centrosaurinae
                                                  → Centrosaurini
                                                  → Pachyrhinosaurini
                                            → Ceratopsinae
                                                  → Chasmosaurini
                                                  → Triceratopsini
                → Ornithopoda
                      → Thescelosauridae
                      → Iguanodontia
                            → Rhabdodontidae
                            → Dryosauridae
                            → Ankylopollexia
                                  → Camptosauridae
                                  → Iguanodontoidea
                                        → Iguanodontidae
                                        → Hadrosauroidea
                                              → Hadrosauridae
                                                → Euhadrosauria
                                                      → Hadrosaurinae
                                                            → Saurolophini
                                                            → Edmontosaurini
                                                            → Maiasaurini
                                                      → Lambeosaurinae
                                                             → Parasaurolophini
                                                             → Lambeosaurini

Légende : les noms en -a et -ia sont ceux des super-groupes, ceux en -oidea ceux des super-familles, ceux en -idae sont ceux des familles, ceux en -inae sont ceux des sous-familles et ceux en -ini sont ceux des tribus.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures non aviens
 Dinosauria (classification phylogénétique)

Liens externes

Références taxinomiques

Notes et références 

Ornithischia
Taxon fossile décrit en 1888